Pachycormidae är en utdöd familj av strålfeniga fiskar kända från Mesozoiska sediment i Eurasien och Amerika.  Denna grupp var före år 2000 dåligt känd på grund av svårtolkade fragmentariska fossil. Nyare analyser av en mängd fossil har avslöjat att dessa storväxta fiskar silade plankton redan för 170 miljoner år sedan, en ekologisk nisch som i dag domineras av bardvalarna.

Fylogeni 
Kladogram:         .

Status 
Efter att ha granskat merparten av befintliga fossil har forskare från Storbritannien och USA helt omvärderat gruppens status. Pachycormiderna kännetecknas av att ha sågtandade bröstfenor, reducerade bukfenor och en benig rostrum.  Flera av släktena bildade en hel dynasti av jättelika planktonfiltrerare, som dominerade oceanerna under mer än 100 miljoner år.  Friedman et al. (2010) har presterat en utförlig fylogeni.

Galleri

Noter och referenser 

 

Strålfeniga fiskar
Pachycormidae